Torp är ett nordiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alf Torp
 Carl Torp
 Jette Torp
 Martin Torp
 Oscar Torp
 Palle Torp